A Armenian Premier League de 2018-19 é a 27º temporada da elite do futebol armênio. Começou em agosto de 2018 e vai acabar em maio de 2019.

Times 
A FFA decidiu continuar com os 6 clubes do ano anterior e acrescentar 3 promovidos da divisão inferior. Eles são Ararat-Armenia, Artsakh FC e Lori.

Campeonato Armênio de Futebol